Osoby o tym nazwisku:
 Djamel Mesbah – algierski piłkarz 
 Rached Ben Mesbah – tunezyjski zapaśnik